een vaste telefoon, zie Vaste telefonie
 een vaste telefoon met draadloze handset; zie Digital Enhanced Cordless Telecommunications
 Huistelefooncentrale, een huiscentrale waarop ook faxen en modems aangesloten kunnen worden